Thann est un nom propre d'origine allemande, signifiant « sapin », qui peut désigner :

Toponyme 

 Thann, une commune française, située dans le département du Haut-Rhin en région Alsace.
 Bitschwiller-lès-Thann, une commune française, située dans le département du Haut-Rhin et la région Alsace.
 Vieux-Thann, une commune française, située dans le département du Haut-Rhin et la région Alsace.
 Schweighouse-Thann, une commune française, située dans l'aire urbaine de Mulhouse. Elle se trouve dans le département du Haut-Rhin et la région Alsace.
 Canton de Thann, une division administrative française, située dans le département du Haut-Rhin et la région Alsace.
 Communauté de communes du Pays de Thann, une structure intercommunale française, située dans le département du Haut-Rhin et la région Alsace. Elle correspond exactement au Pays de Thann.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France